– żeńskie imię japońskie, może być używane jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Miwa można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 三和 „trzy, harmonia”
 三輪 „trzy, pierścień”
 美和 „piękno, harmonia”
 美輪 „piękno, pierścień”

Znane osoby 
 o imieniu Miwa
 Miwa Asao (美和), japońska siatkarka plażowa
 Miwa Fukuhara (美和), japońska łyżwiarka figurowa
 Miwa Matsumoto (美和), japońska seiyū
 Miwa Nishikawa (美和), japońska reżyserka
 Miwa Shoda (美和), japońska projektantka gier wideo i scenarzystka
 Miwa Ueda (美和), japońska mangaka
 Miwa Yasuda (美和), japońska seiyū
 Miwa Takada (美和), japońska aktorka
 o nazwisku Miwa
 Akihiro Miwa (美輪), japoński piosenkarz i aktor
 Shirow Miwa (三輪), japoński mangaka
 Takashi Miwa (三輪), były japoński profesjonalny koszykarz

Fikcyjne postacie 
 o imieniu Miwa
 Miwa Tamashiro (美和), bohaterka anime Kotetsushin Jeeg
 Miwa Isono (美和), bohaterka mangi MPD Psycho
 Miwa Honjo (みわ), bohaterka mangi i anime Tokyo Mew Mew
 o nazwisku Miwa
 Kasumi Miwa (三輪), bohaterka mangi i anime Jujutsu Kaisen
 Satoshi Miwa (三輪), bohater mangi i anime Marmalade Boy
 Sakamori Miwa (三輪), bohater anime Generał Daimos
 Shinobu Miwa (三輪), bohaterka mangi, anime i powieści RahXephon

Żeńskie imiona japońskie